Andrej Stojanow (bulg. Андрей Стоянов) ist der Name folgender Personen:

* Andrej Stojanow (Revolutionär) († 1906), bulgarischer Revolutionär und Freiheitskämpfer
 Andrej Stojanow (Jurist) (1838–1910), bulgarischer Politiker und Jurist
 Andrej Stojanow (Komponist) (1890–1969), bulgarischer Komponist, Pianist und Musikpädagoge